„Jamaica, Land We Love“ е националният химн на Ямайка. Текстът е написан от Хю шърлок (Hugh Sherlock), а музиката е композирана от Робърт Лайтбърн (Robert Lightbourne) в аранжимент на Mapletoft Poulle.

Текст 
Eternal Father, Bless our land
Guide us with thy mighty hand
Keep us free from evil powers
Be our light through countless hours
To our leaders, Great Defender,
Grant true wisdom from above
Justice, truth be ours forever
Jamaica, land we love
Jamaica, Jamaica, Jamaica, land we love

Teach us true respect for all
Stir response to duty's call
Strengthen us the weak to cherish
Give us vision lest we perish
Knowledge send us, Heavenly Father,
Grant true wisdom from above
Justice, truth be ours forever
Jamaica, land we love
Jamaica, Jamaica, Jamaica, land we love

В оригиналната версия думата „guide“ е била „guard.“

Ямайка
Политика на Ямайка
Ямайски песни